

Алнаші — село, центр Алнаського району, Удмуртія
 Алнаші — залізнична станція на лінії Набережні Челни-Агриз

Див. також 
 Верхні Алнаші
 Желєзнодорожна станція Алнаші